Station Nagahara (Osaka)
 Station Nagahara (Shiga)
 Station Nagahara (Tokio)